Il singolare del Proximus Diamond Games 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Amélie Mauresmo era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Justine Henin ha battuto in finale Karin Knapp 6-3,6-3.

Teste di serie

  Justine Henin (campionessa)
  Anna Čakvetadze (secondo turno)
  Daniela Hantuchová (quarti)
   Patty Schnyder (quarti)

 Sybille Bammer (primo turno)
 Ágnes Szávay (primo turno)
 Agnieszka Radwańska (ritiro per motivi personali)
 Al'ona Bondarenko (primo turno)
 Li Na (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Proximus Diamond Games 2008